Közigazgatási egységek
Clearwater, Pinellas megye székhelye Floridában (USA)
Clearwater, település az USA Oregon államában
Clearwater, település az USA Washington államában

Földrajzi nevek
Clearwater-folyó, folyó Idaho államban (USA)
Clearwater-tó, tó Missouri államban (USA)

Egyéb
Creedence Clearwater Revival – 1968–1972 között működött amerikai country-rockzenekar

Lásd még
Clearwater megye (egyértelműsítő lap)